

Localités 
Mramor, mot signifiant marbre dans plusieurs langues slaves, est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Mramor, un village situé dans la municipalité de Kakanj, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Mramor, un village situé sur le territoire de la Ville de Tuzla, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Bulgarie (le nom étant écrit ''') :
Mramor, un village de l'obchtina de Topolovgrad, situé dans l'oblast de Khaskovo ;
Mramor, un village de l'obchtina de Tran, situé dans l'oblast de Pernik ;
Mramor, un village de la Stolitchna obchtina, situé dans l'oblast de Sofia-Grad ;
en Serbie (le nom étant également écrit '') 
Mramor, un village situé dans la municipalité de Palilula (Niš), district de Nišava ;
Mramor/Mramor, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Pristina, district de Pristina (selon le Kosovo) ou district de Kosovo (selon la Serbie).

Autres 
la nécropole de Mramor (Musići), en Bosnie-Herzégovine, dans la municipalité d'Olovo ;
la nécropole de Mramor (Vrbica), en Bosnie-Herzégovine, dans la municipalité de Foča.